Mount Dundas ist der Name zweier Berge in Australien:
Mount Dundas (Tasmanien) in der West Coast Range
Mount Dundas (Victoria)